Майи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Майи, Альфонс Жан Эрнест (1833—1918) — бельгийский органист и музыкальный педагог.
 Майи, Франсуа де (1658—1722) — французский кардинал, архиепископ Арля, архиепископ Реймса.
 Майи-Нель, Мари-Анн де (1717—1744) — французская аристократка.